Deoterthridae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Deoterthridae i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Tantulocaridida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Deoterthridae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tantulocarider
Deoterthridae